Cabala ebraica (anche Cabbala, Qabbalah, Qabalah o Kabbalah) – insieme di insegnamenti esoterici e mistici propri dell'ebraismo rabbinico
 Cabala esoterica e/o ermetica– tradizione esoterica occidentale di misticismo ed occultismo
 Cabala cristiana – versione mistica occidentale della cabala ebraica compatibile con la teologia cristiana
 Cabala lurianica – sviluppata dal cabalista mistico ebreo Isaac Luria (1534-1572)
 Cabala pratica – branca della tradizione mistica ebraica che tratta dell'uso della magia
 Cabala – gruppo di personaggi dell'universo Marvel (fumetto)
 Cabala – altro nome della Smorfia, libro dei sogni utilizzato nella tradizione napoletana per trarre numeri da giocare al lotto
 Qəbələ (Qabala) (o Gabala) – distretto dell'Azerbaigian
 Qabala – capoluogo dell'omonimo distretto